wypławek biały (Dendrocoelum lacteum)
 wypławek alpejski (Crenobia alpina)